Lenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lenzer (1933–2022), deutscher Politiker der CDU

Siehe auch:
 Lentienser (lateinisch: lentienses, heutige Bezeichnung: Linzgauer oder Linzgaubewohner), alamannischer Stamm nördlich des Lacus Brigantiae, dem heutigen Bodensee